NBB beker 2012/13 (mannen)
 NBB beker 2012/13 (vrouwen)